Фула — одно из названий народа фульбе в Западной Африке
 Фула — народность во Вьетнаме и Китае